Toponímia:
 Melle (Baixa Saxònia), ciutat de la Baixa Saxònia (Alemanya)
 Melle (Bèlgica), municipi a la província de Flandes Oriental (Bèlgica)
 Melle (Deux-Sèvres), ciutat a Poitou-Charentes (França)
 Lou Mèl, municipi de la província de Cuneo (Itàlia)
 Biografies:
 Van Melle (neerlandès) o Von Melle (alemany) és un patronímic a Bèlgica, Alemanya i als Països Baixos
 Perfetti Van Melle, fabricant neerlandès de caramels